

Лонсдейл — місто, штат Арканзас
 Лонсдейл — місто, штат Міннесота

Прізвище 
 Балдвін Лонсдейл (Lonsdale) — державний діяч, Президент Республіки Вануату (з 22 вересня 2014).
 Майкл Лонсдейл (, нар. 24 травня 1931) — французький актор театру і кіно, театральний режисер, читець.

Інше 
 Lonsdale — британська торгова марка повсякденного та спортивного одягу та обладнання.

Див. також 
 Лонсдейліт — мінерал, гексагональний різновид алмазу. За прізвищем англійського мінералога К. Лонсдейл (K. Lonsdale)